Познань:
 Познань — город в центральной части западной Польши, административный центр Великопольского воеводства.
 Познань — крепость в Познани (Польша).
 Познань — село в Рокитновском районе Ровненской области Украины.
 Познань (кинотеатр) — кинотеатр в Харькове, Украина.
 «Познань» — армия Войска Польского.